Visualização de dados

 Visualizer
 Imagem mental

Desambiguação